Die WTA Championships 1987 (auch als Virginia Slims Championships bekannt) waren ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Frauen im Madison Square Garden in New York City. Es war Teil der WTA Tour 1987 und fand vom 16. bis 23. November 1987 statt.

Martina Navratilova im Einzel und das Duo Martina Navrátilová und Pam Shriver im Doppel waren die Titelverteidigerinnen. 

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Gabriela Sabatini mit 4:6, 6:4, 6:0 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Martina Navrátilová und Pam Shriver mit 6:1 und 6:1 gegen Claudia Kohde-Kilsch / Helena Suková.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1987
Tennisturnier in New York City
Madison Square Garden
Sportveranstaltung in Manhattan